Holtbyrnia är ett släkte av fiskar. Holtbyrnia ingår i familjen Platytroctidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Norsartade fiskar
Holtbyrnia